Agnès Blanchot – attrice francese
 François Blanchot de Verly – funzionario francese
 Gustave Blanchot, detto Gus Bofa – illustratore francese
 Jacky Blanchot – attore francese
 Maurice Blanchot – scrittore, critico letterario e filosofo francese